Wadena (Minnesota)
Wadena (Iowa)
Condado de Wadena

Desambiguações de topônimos